Никоно́ров — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Никоноров, Пётр Михайлович (1923—1983) — Герой Советского Союза.

Женщины 
 Никонорова, Екатерина Васильевна (род. 1966) — российский физик.
 Никонорова, Наталья Юрьевна (род. 1984) — министр иностранных дел ДНР.

См. также 
 Никонорова
 Никаноров
 Никонорово